Боги́нка — женский демонологический персонаж, известный в Малопольше, южной Мазовии, в районах польско-украинского и польско-словацкого пограничья (Орава, Спиш). Главные функции богинки — преследование рожениц и беременных, похищение и подмена детей.

У словаков считался злым духом леса с атрибутами духов природы. В поверьях Оравы, Спиша и особенно Замагурья богинка описывается как злое уродливое существо c высокой нескладной фигурой, непропорционально большой головой, вздутым животом, кривыми ногами, чёрными зубами, большими грудями, которые закидывались назад через плечо. Также богинки могут появляться в виде животных — кошек, собак, лягушек и др., показываться как тень или быть невидимыми. Богинки обитают на болотах, у прудов, рек, ручьёв, реже в оврагах, лесе, поле, горах. Появляются ночью в ненастную погоду. Окружающая среда, в которой жила богинка, и характеристика её внешнего вида соответствовали характеру, аналогичному иным славянским духам местности (руна, гыргалица, полудница, известным в Словакии). Представления о богинках также близки к поверьям о русалках, босорке, вештице.

Кроме названий типа , ,  богинка может носить названия mamuna (малопол., мазовец., в.-словац., з.-укр.), sybiela (мазовец.), diablica, czarownica, zły duch, babula, matrona, obluda (Жешовское воеводство), mara (Белостокское воеводство), nocula, sidula, odmienica (Люблинское воеводство), czortowa žinka, лісниця (укр.). Богинки могут иметь имена собственные (; ). Близкий богинке персонаж — карпат. дивожена, дика баба.

Примечания

Литература 
 
 Bohynka // Elektronická encyklopédia (ludovakultura.sk)

Славянская мифология
Мифические существа в славянской мифологии
Польские мифические существа
Мифические существа в украинской мифологии
Словацкая мифология